Friedrich Hennings ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Hennings (Ingenieur) (1838–1922), deutsch-schweizerischer Bauingenieur und Hochschullehrer 
 Friedrich Hennings (Architekt) (1872–??), deutscher Architekt